

События 
 Консулы: Гай Сентий Сатурнин и Квинт Лукреций Веспиллон; консул-суффект (вместо Гая Сентия Сатурнина): Марк Виниций; проконсул: Публий Силий (в Далмации); монетный триумвир: Марк Дурмий (Квадрат).
 Беспорядки в Риме в связи с попытками выдвинуть консулом плебея Эгнация Руфа.
 Август получил от сената пожизненный империй.
 Строительство Пон-дю-Гара в Ниме (Галлия).

Родились 
 Юлия Младшая — дочь Марка Випсания Агриппы и Юлии Старшей;
 Домиция Лепида Старшая — тётка Валерии Мессалины и Нерона;
 ок. — Мария (ум. 59), мать Иисуса Христа.

Скончались 
 21 сентября — Вергилий (род. 70 до н. э.), один из наиболее значительных древнеримских поэтов.

Примечание

См. также